Il singolare del torneo di tennis WTA Oslo Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Catarina Lindqvist che ha battuto in finale Raffaella Reggi 6–3, 6–0.

Teste di serie 

 Sabine Appelmans (semifinali)
 Raffaella Reggi (finale)
 Catarina Lindqvist (campionessa)
 Claudia Kohde Kilsch (primo turno)

 Nathalie Herreman (quarti di finale)
 Radka Zrubáková (primo turno)
 Catherine Tanvier (quarti di finale)
 Cecilia Dahlman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Oslo Open 1991